Ле́бовиц ( — фамилия. Известные носители:

 Лебовиц, Джоэл (род. 1930)— американский математик и физик.
 Лебовиц, Фрэн (род. 1950) — американская писательница, критик, сатирик, актриса.

См. также 
 Лейбовиц